Kivimaa est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Olavi Kivimaa (1909-1998), architecte finlandais

Toponyme

, village touristique de la Saskatchewan

, district de la ville de Lahti

Voir aussi
Kivimäe, quartier de Tallinn en Estonie

Homonymie de toponyme